Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2017 vond plaats van maandag 27 maart tot en met zaterdag 1 april 2017 in Zoutelande. Vitalia Doumesh werd voor de derde keer Nederlands kampioen.

Plaatsing
Automatisch geplaatst voor de finale waren Heike Verheul (1e in het NK 2016),  Vitalia Doumesh (2e in het NK 2016), Jacqueline Schouten (3e in het NK 2016) en Leonie de Graag (4e in het NK 2016).
Via de halve finale plaatsten zich Ester van Muijen, Laura Timmerman, Denise van Dam en Barbara Graas.

Resultaten

Externe links
 Officiële website
 Finale groep
 Halve finale groep

Dammen in 2017
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere